Те́шин (, , ) — исторический город в Тешинской Силезии, столица Тешинского княжества.

Лежал на реке Олше. На правом берегу реки находился исторический центр города, а на левом берегу — индустриальное предместье и железная дорога.

До первой мировой войны Тешин находился в составе Австро-Венгрии (в австрийской Силезии), после неё разделён между новообразованными странами Польшей и Чехословакией. Отошедшая Чехословакии часть города на левом берегу реки Олше стала называться Чески-Тешин (Český Těšín), а отошедшая Польше часть города на правом берегу реки Олше — Цешин (Cieszyn).

В 1938 году после Мюнхенских соглашений Польша захватила Чески-Тешин, переименовала его в Цешин-Заходни (Cieszyn Zachodni) и соединила с польским Цешином в один город. После разгрома Польши в 1939 году весь город был включён в состав Германии.

В 1945 году Чески-Тешин был возвращён Чехословакии (ныне в составе Чехии), а Цешин — Польше.

См. также 
 Тешинское княжество
 Тешинский конфликт

Ссылки 
 В начале октября 1938 года, 70 лет назад, польские войска вторглись на территорию Чехословакии.

Населённые пункты, разделённые государственной границей
Города Тешинской Силезии